Daskalopoulos ist der Name von:
Dimitrios Daskalopoulos, Mathematikprofessor an der TU Athen
Dimitris Daskalopoulos, griechischer Unternehmer und Mäzen (Kunstsammler)
Georgios Daskalopoulos, US-amerikanischer Mathematiker und Professor an der Brown University
Panagiota Daskalopoulos, griechisch-US-amerikanische Mathematikerin und Professorin an der Columbia University